Walls (álbum de Barbra Streisand)
Walls (álbum de Kings of Leon)
Walls (álbum de Louis Tomlinson)
Walls (canção)
Walls (Circus)

Desambiguações de música